NGC 5110 (другие обозначения — NGC 5111, MCG -2-34-41, NPM1G -12.0454, PGC 46737) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 5110, NGC 5111.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5110
Дева (созвездие)